Fresneaux est une ancienne commune française de l'Oise. En 1828, la commune de Fresneaux est rattachée à celle de Bucamps.

Fresneaux est situé à l'ouest de Bucamps, le long de la route qui relie Thieux à Montreuil-sur-Brêche.

Démographie 
Graphique d'évolution de la population, 1794-1828

Références 

Ancienne commune dans l'Oise
Commune disparue au XIXe siècle